Фёдор Анто́нович Бру́ни, имя при рождении Фиде́лио Бру́ни (; 10 июня 1799, Милан, Цизальпинская республика — , Санкт-Петербург, Российская империя) — русский живописец, рисовальщик и  италошвейцарского происхождения. Один из главных художников позднего русского классицизма первой половины XIX века, его наиболее академического течения; автор композиций в историческом жанре, в том числе монументальной картины «Медный змий» — крупнейшего полотна подобного рода в истории русской живописи. Академик (с 1834) и профессор (с 1836), ректор живописного, скульптурного (1855–1871) и мозаичного (1866–1871) отделений Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге; хранитель картинной галереи Императорского Эрмитажа (с 1849).

Биография 

Фёдор Бруни (собственно, настоящее его имя было Фиделио) родился 10 июня 1799 году в Милане, в семье швейцарского итальянца, художника и реставратора Антонио Бароффио (Антона Осиповича) Бруни (1767—1825). Отец, находясь в чине обер-офицера австрийских войск, принимал участие в Швейцарском походе русских войск во главе с А. В. Суворовым, получил ранение в ногу при штурме Чёртова моста в 1799 году, приведшее к его отставке из армии. Позже, в 1807 году, Бруни-старший приехал в Россию из Италии. Антонио Бруни в царствование Павла I был реставратором картин и живописцем по плафону. Имеются его работы, исполненные в Михайловском дворце. Впоследствии он занимался работами в Москве, по заказу князя Куракина.

Фёдор Бруни в возрасте десяти лет поступил в Воспитательное училище при Академии художеств, занимался под руководством А. Е. Егорова, А. И. Иванова (старшего) и В. К. Шебуева.

За первые успехи молодой Бруни был награждён серебряною медалью, а в 1818 году окончил курс и получил звание художника с правом на чин XIV класса. Его отец, находя, что художественное образование девятнадцатилетнего Фиделио ещё недостаточно, решился, по совету Шебуева, отправить сына для дальнейшего усовершенствования в живописи в Италию. Изучение образцовых произведений старинных художников окончательно определило направление молодого Фиделио, переименованного в России в Фёдора, подобно тому, как Брюлло был назван Брюлловым.

Написав несколько картин, Бруни, не достигший ещё 22-летнего возраста, принялся за первую большую картину («Смерть Камиллы, сестры Горация»), которая в 1824 году была выставлена в римском Капитолии и доставила автору немалую известность. В Санкт-Петербурге картина появилась лишь через 10 лет, и за неё Бруни получил звание академика.

К работам первого пребывания Бруни в Риме относятся:
 «Св. Цецилия»,
 «Св. Семейство»,
 «Вакханка, поящая Амура»,
 «Свидание Т. Тассо с сестрою»,
 «Богоматерь с Предвечным Младенцем»,
 «Спящая нимфа»
 «Богоматерь с младенцем на руках»,
 «Спаситель на небесах»,
 «Благовещение» и знаменитое «Моление о Чаше» — картину, находящуюся в Эрмитаже и ещё несколько картин и портретов. Кроме того, Бруни написал копии с двух фресок Рафаэля: «Изгнание Илиодора из Иерусалимского храма» и «Галатею».

В начале тридцатых годов живописец начал писать колоссальную картину: «Медный змий», но прежде, чем успел её окончить, был вызван из Рима в Петербург для работ в Исаакиевском соборе и для преподавания в Академии художеств.

Он прибыл в Петербург в 1836 г., написал в течение двух лет несколько образов и скомпоновал для алтаря Казанского собора большую картину-образ «Покров Пресвятые Богородицы».

С 1836 г. Бруни — профессор 2-й степени в Академии художеств. Среди его учеников М. П. Боткин и Арсений Иванович Мещерский.

В 1838 он нашёл возможным возвратиться в Рим, и написал там «Покров» и окончил в 1840 г. своё большое произведение: «Медный змий», которое произвело в Риме необыкновенно сильное впечатление. В следующем году эта картина была перевезена в Петербург и выставлена в одном из залов Зимнего дворца. Все печатные отзывы того времени об этой картине были преисполнены почти безграничными похвалами этому произведению, в самом деле замечательному по составу и расположению групп, по типичности и выражению фигур и лиц, по общему колориту, хотя далеко не блестящему, но соответствующему содержанию грозного библейского события. В этой картине Бруни показал в полной силе все своё глубокое, академическое знание рисунка. В Русском музее «Медный змий» находится рядом с картиной К.Брюллова — «Последний день Помпеи».

Роспись Исаакиевского собора 

1841—1845 — автор 25 картонов для росписей Исаакиевского собора в Петербурге (ныне хранятся в Русском музее).

Отправляясь в третий раз в Италию, Бруни занимается картонами тех картин, которые он должен был впоследствии написать на стенах Исаакиевского собора. В 1845 г. он привозит в Петербург 25 картонов, которые были в Риме предметом похвал знатоков искусства; некоторые из них были исполнены в виде фресок в Исаакиевском соборе самим художником, другие различными художниками под его личным руководством.

На аттике собора находятся:
 «Сотворение мира»
 «Всемирный потоп»
 «Спаситель, вручающий апостолу Петру ключи от царствия Небесного»,
 «Явление Господа апостолам по Воскресении».

В полукружии над аттиком:
 «Творец, благословляющий все созданное»
 «Святой Дух в сонме ангелов».

На плафоне:
 «Введение Первородного Сына во вселенную»
 «Второе пришествие Сына Божия»
 «Прорцы на Кости»
 «Егда сотворены быша звезды, восхвалима Мя вся ангелы».

Исполнение перечисленных работ окончено было в 1853 г., но, кроме них, Бруни успел написать иконостас для православной церкви в Штутгарте.

Работа в Эрмитаже 
Будучи назначен в 1849 году хранителем картинной галереи Эрмитажа, он с любовью занимался ею; дважды был командирован за границу для покупки картин, послуживших для пополнения коллекции музея.

Ректорство в Академии художеств 

1855 — Бруни был назначен ректором Академии художеств по отделу живописи и ваяния, а в 1866 г. в его ведение попало и мозаичное отделение, созданное его стараниями. 27.12.1869 г. жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство. В 1871 г. оставил пост ректора. К концу жизни он был почётным членом Болонской и Миланской академий искусств, почётным профессором Флорентийской Академии художеств и Академии Святого Луки в Риме.

Скончался Бруни  г. в Петербурге. Был похоронен на участке св. Петра Выборгского католического кладбища в Санкт-Петербурге.

У него остались жена Бруни Анжелика Антоновна (в девичестве Серни; 1.01.1811-13.05.1881) и дочь Тереза (ум. 19.03.1910), замужем за инженером путей сообщения, тайным советником К. Бентковским. А сын Александр (6.06.1839, Рим — 9.09.1873), полковник, скончался прежде отца.

В 1936 году в связи с закрытием кладбища захоронение вместе с надгробием было перенесено на Тихвинское кладбище (Некрополь мастеров искусств) Александро-Невской лавры.

Адреса в Санкт-Петербурге 
1809 — 30.08.1875 года — здание Академии художеств — Университетская набережная, 17.

Характеристика творчества 

Бруни был чрезвычайно трудолюбив и плодовит, чему способствовала постоянная поддержка заказами со стороны правительства и частных лиц. Кроме исторических и религиозных картин он писал портреты, впрочем, немногочисленные. Главная его сила была в композиции и правильности рисунка. В его картинах видно много академического знания, которое было пополняемо художественностью содержания, а часто и чувством. Его «Моление о Чаше» изображает Христа, полного скорби и предзнания ожидающих Его страданий и производит сильное впечатление; повторение этой картины, сделанное Б., находится в церкви Академии художеств. Его «Вакханка и Амур» переносит совсем в другой мир и полна страстной неги; написана эта картина колоритно и нежно. Весьма достойно сожаления, что его часто грандиозные композиции, находящиеся в Исаакиевском соборе, сильно пострадали от времени, как и все другие, написанные там на стенах.

В последние годы своей жизни Бруни занимался сочинением картонов для образов Храма Спасителя в Москве. К списку его работ, приведённых выше, надо прибавить ещё тридцать листов рисунков из русской истории, гравированных им «крепкой водкой» (техника офорта).

Вообще, художественная деятельность Бруни занимает почётное место в истории русской живописи, и появление произведений его и К. Брюллова составило эпоху в русском искусстве. Хотя ещё при жизни Бруни начались иные и новые веяния в русском искусстве, но то, что он сделал, было нужно и многому научило. Гравюра мало популяризировала картины Бруни. «Медный змий» в гравюре на дереве был помещён в различных иллюстрированных изданиях; «Смерть Камиллы» воспроизведена только контурной гравюрой; «Моление о Чаше» литографировано Козловым и гравировано Захаровым; «Божия Матерь, спящая с бодрствующим на Ея коленах Младенцем» была гравирована на стали и помещена в книге: «Картины русской живописи» В. Кукольника (СПб., 1846 г.).

Более или менее полная биография Бруни была написана А. И. Сомовым и помещена в иллюстрированном журнале «Пчела», изд. А. Прахова (СПб., 1875, 35). К статье приложен гравированный на дереве портрет Б., весьма напоминающий серьёзное и вдумчивое лицо этого талантливого художника. В Академии художеств находится гипсовый слепок с его бюста, вылепленного в 1862 г. Ф. Каменским, и портрет, писанный масляными красками, работы Яковлева. Помимо других, обучал Фёдора Каменского, особенно талантлив был К. Д. Флавицкий, автор картины «Княжна Тараканова», ныне находящейся в Третьяковской галереи в Москве.

Преждевременная смерть не дала вполне определиться этому даровитому художнику.

Галерея 
 Очерки событий из российской истории, сочинённые и гравированные профессором живописи Ф. Бруни
 портрет З. А. Волконской в костюме Танкреда (не ранее 1820-х, ГРМ).
 «Смерть Камиллы, сестры Горация», (1824, ГРМ, 350х526,5, холст, масло)
 «Медный змий» (1827—1841, ГРМ, 565х852, холст, масло). Первоначально полотно было приобретено для Эрмитажа за  рублей.
 «Пробуждение граций», (1827, Третьяковская галерея)
 «Святая Цецилия»,
 «Святое семейство»,
 «Вакханка, поящая Амура», (1828)
 «Свидание Торквато Тассо с сестрою»,
 «Богоматерь с Предвечным Младенцем»,
 «Спящая нимфа»
 «Портрет А. С. Пушкина на смертном одре» (1837),
 «Аллегорическая композиция с путти» (1858—1862. Бумага, акварель, тушь, перо. 18,6х35,8), продано на аукционе в 2005 году по цене 4200 евро.

Известные ученики 
 Волков, Адриан Маркович

Примечания

Литература

Ссылки 

 БРУНИ Фёдор Антонович // Большая российская энциклопедия
 Энциклопедия русских художников // Artonline.ru
 
 Fjodor Bruni

Художники России XIX века
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Выпускники Императорской Академии художеств
Академики Императорской Академии художеств
Преподаватели Императорской Академии художеств
Художники религиозного жанра
Художники-портретисты Российской империи
Художники-монументалисты Российской империи
Похороненные на Тихвинском кладбище
Перезахороненные с Выборгского римско-католического кладбища
Фёдор